Угорницька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Угорницька сільська рада — Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ
 Угорницька сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район